Петер Эриксон (; 1 декабря 1981, Шеллефтео) — шведский гонщик на снегоходах, трёхкратный чемпион мира (2006, 2007, 2009).

Карьера в снегоходных гонках 

Петер Эриксон начал выступать в кроссе на снегоходах в 1995 году и четырежды становился чемпионом Швеции.

В Чемпионате мира Эриксон дебютировал в инаугурационном сезоне (2004) и первые два сезона провёл в заводской команде Polaris, после чего перешёл в заводскую команду Team BRP Racing (бренд Lynx). В 2006-м одержал свою первую победу в гонке.

Частная жизнь 

В 2013 году Петер Эриксон поступил в Технологический университет Лулео (Luleå University of Technology) на инженерную специальность.

Результаты выступлений в Кубке и Чемпионате мира по кроссу на снегоходах

Примечания 

 Родившиеся 1 декабря
 Родившиеся в 1981 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Швеции